Philedone är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Philedone ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Philedone